CA, Ca sau ca poate fi:
 Calciu, element chimic cu simbolul Ca
 Canada, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .ca, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Canada
 California, codul poștal al acestui stat SUA
 Cagliari, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Limba catalană, codul ISO 639-1
 Air China, codul IATA al acestei companii aeriene
 CA, Inc., fostă Computer Associates, companie de software din Statele Unite
 Crédit Agricole, bancă din Franța
 C&A, lanț de magazine de îmbrăcăminte
 Consiliul de Administrație al unei societăți comerciale